Příjmení Tejml nosí více významných osobností:

 František Tejml (1933–2004) – slovenský a český sklářský výtvarník a designér
 Michaela Tejmlová (* 1977) – česká právnička a expertka na evropské právo, zastupitelka a mediátorka
 Radek Tejml (* 1967) – český fotbalista, obránce